

Пачкув — місто в Ниському повіті Опольського воєводства
 Пачкув — гміна в Ниському повіті Опольського воєводства
 Пачкув — село в гміні Берутув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства